TIPA peut être :
 Technical Image Press Association, association de magazines de photographie européens ;
TIPA, police d’écriture phonétique pour TeX ;
 Tibetan Institute of Performing Arts, Institut tibétain des arts du spectacle ;
 Tudor IT Process Assessment, cadre méthodologique pour l’évaluation de processus.